«Ораниенба́ум» — яхта Балтийского флота Российской империи, построенная на Галерной верфи Санкт-Петербурга.

В 1740 году яхта проходила испытания и ходила к острову Гогланд в Финском заливе. В следующем 1741 году стояла на Неве и выходила в Шлиссельбург встречать посланника Турции. В 1755 и 1756 годах осуществляла рейсы между Кронштадтом и Петергофом. В 1771 году яхта была разобрана.

Командиры 
Яхта «Ораниенбаум» в разное время ходила под командованием следующих капитанов:
 1740 — В. Катнес
 1755 — унтер-лейтенант С. В. Жемчужников
 1765 — князь Ф. Шаховской

Примечания

Литература 
 

Суда по алфавиту
Яхты Российской империи
Балтийский флот
Появились в 1740 году
Исчезли в 1771 году